Пятихатка — топоним.

Населённые пункты

Казахстан 
 Пятихатка — прежнее название села Кызылтал Жаркаинского района Акмолинской области.
 Пятихатка — прежнее название села Казыкурт Нуринского района Карагандинской области.

Россия 
 Пятихатка — село в Красногвардейском районе Крыма.
 Пятихатка — село в Красноперекопском районе Крыма.
 Пятихатка — исчезнувшее село в Сакском районе Крыма.
 Пятихатка — исчезнувшее село в Симферопольском районе Крыма.

Украина 
 Пятихатка — посёлок в Песчанском районе Винницкой области.
 Пятихатка — село в Мироновском районе Киевской области.

Другое 
 Пятихатка — гора высотой 1200 м на Западной Украине, в 90 км от Ивано-Франковска.
 «Пятихатка» — жаргонное название купюры в пятьсот рублей Центробанка России, с 1998 — пятьсот российских рублей.

См. также

Примечания